Toto je seznam nejvyšších budov v celých Spojených státech, vysokých minimálně 300 metrů a výše. Seřazené jsou podle výšky, od nejvyšší po nejnižší (aktualizován v březnu 2020):

Související články 
 Seznam nejvyšších budov podle států USA
 Seznam nejvyšších budov v New Yorku
 Seznam nejvyšších budov v Chicagu
 Seznam nejvyšších budov v Los Angeles
 Seznam nejvyšších budov světa
 Seznam nejvyšších staveb světa
 Seznam nejvyšších budov v Česku
 Seznam nejvyšších staveb v Česku
 Seznam nejvyšších budov v Evropě

USA
 
Americké seznamy